

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe
 Zagórzany– część wsi Hamernia w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Józefów
 Zagórzany – wieś w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Gorlice 
 Zagórzany – wieś w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów 
 Zagórzany – przysiółek wsi Groble w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Jeżowe
 Zagórzany – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Solec-Zdrój

Miejscowości w innych państwach 
 Zagórzany – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim, w sielsowiecie Łunna
 Zagórzany - wieś na Ukrainie w rejonie nowouszyckim obwodu chmielnickiego

Przypisy